Отли́в:
 Отлив — периодическое понижение уровня воды вследствие перемещения Луны. Противоположно по смыслу приливу.
 Отлив — в строительстве имеет два значения:
 металлическая или пластиковая планка, которую устанавливают с внешней части здания на фундамент (цоколь) или нижнюю часть оконного проёма, для защиты от воды.
 водосточные системы зданий (желоба и трубы).
 Отлив (чаще литьё) — процесс создания некоторых видов литых изделий из металлов (например, бронза, серебро, олово): статуэтки, из термопластических природных (например, воск) или синтетических полимеров (например, пластизоль ПВХ, силикон), из минералов (например, гипс): барельефы.
 Отлив в скульптуре - повторное литье скульптуры по сохранившимся формам.
 Отлив — кажущийся цвет какого-либо материала (отличный от обычного) — оттенок, появляющийся из-за более сильного отражения материалом света в какой-либо его части.
 Отлив — фильм.